Miracle (album), Céline Dion albuma
 Miracle (Céline Dion-dal)
 Miracle (Cascada-dal)
 Miracle (Paula Seling & Ovi-dal)
 Miracle (Samra Rahimli-dal)